Кампинья () — имя собственное; распространено в виде топонимов.
 Кампинья-де-Баэна — район (комарка) в Испании, входит в провинцию Кордова в составе автономного сообщества Андалусия.
 Кампинья-де-Гвадалахара — район (комарка) в Испании, входит в провинцию Гвадалахара в составе автономного сообщества Кастилия — Ла-Манча.
 Кампинья-де-Кармона — район (комарка) в Испании, входит в провинцию Севилья в составе автономного сообщества Андалусия.
 Кампинья-де-Морон-и-Марчена — район (комарка) в Испании, входит в провинцию Севилья в составе автономного сообщества Андалусия.
 Кампинья-де-Хаэн — район (комарка) в Испании, входит в провинцию Хаэн в составе автономного сообщества Андалусия.
 Кампинья-де-Херес — район (комарка) в Испании, входит в провинцию Кадис в составе автономного сообщества Андалусия.
 Кампинья-дель-Писуэрга — историческая область и район (комарка) в Испании, находится в провинции Вальядолид.
 Кампинья-дель-Энарес — район (комарка) в Испании, входит в провинцию Мадрид в составе автономного сообщества Мадрид.